Ра́мка:
 Рамка — уменьшительное от слова рама; 
  Рамка — обрамление картины или фотографии;
 «Рамка» — российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) или Объект 199;
 Рамка — обиходное название книжной серии «Библиотека приключений и научной фантастики»;
 Рамка — в литературе, вид композиции повествовательного произведения;
 Рамка — в лингвистике, дистантное расположение синтаксически или функционально связанных друг с другом элементов словосочетания (предложения);
 Рамка — в оружейном деле, основа (деталь) изделия (пистолета или револьвера), к которой крепятся все его остальные узлы и детали;

См. также 
 Цифровая фоторамка — электронное устройство, предназначенное для считывания и показа изображений, записанных в цифровом виде;
 Рамка валентностей — элемент лингвистики;
 Рамка считывания — последовательность нуклеотидов в составе ДНК или РНК;
 Копировальная рамка — приспособление для фотопечати со стеклянных фотопластинок;
 Кадрирующая рамка — устройство, удерживающее фотобумагу на столе фотоувеличителя;
 Перевёрнутая рамка — одна из причин брака почтовой марки;
 Рамка оптического распределения — элемент волоконной оптики.